Charles Cornwallis kan syfta på:

*Charles Cornwallis (död 1629), engelsk hovman och diplomat
Charles Cornwallis, 2:e baron Cornwallis (1632–1673), engelsk peer
Charles Cornwallis, 3:e baron Cornwallis (1655–1698), engelsk peer
Charles Cornwallis, 4:e baron Cornwallis (1675–1722), brittisk politiker
Charles Cornwallis, 1:e earl Cornwallis (1700–1762), brittisk peer
Charles Cornwallis, 1:e markis Cornwallis (1738–1805), brittisk general
Charles Cornwallis, 2:e markis Cornwallis (1774–1823), brittisk peer